Art – legendarny król Irlandii, syn Conna
 ART – Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, obecnie wchodząca w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 ART – skrót od ang. "assisted reproductive technology", czyli techniki wspomaganego rozrodu 
 ART Grand Prix – francuski zespół wyścigowy
 terapia antyretrowirusowa
 Android Runtime – środowisko uruchomieniowe systemu Android